Heiratsschwindler steht für:

 Heiratsschwindler, Betrüger, der seinem Opfer eine gemeinsame Zukunft in einer Ehe in Aussicht stellt, um materielle Vorteile zu erlangen
 Heiratsschwindler (1925), deutsche Stummfilmkomödie von Carl Boese 
 Heiratsschwindler (Film), Kriminalfilm von Herbert Selpin (1938) 

Siehe auch: